Франсиско Хавијер Мина има више значења:

 Франсиско Хавијер Мина (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Хавијер Мина, Коралехо (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Хавијер Мина, Кампо 60 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Хавијер Мина, Ел Коко (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Хавијер Мина, Архентина (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Хавијер Мина (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику